Morriss ist der Familienname von: 

 Frank Morriss (1927–2013), US-amerikanischer Filmeditor
 John Morriss (1908–1993), US-amerikanischer Hürdenläufer

Morriss ist der Name folgender ehemaliger britischer Automobilhersteller:
 F. E. Morriss
 H. E. & F. E. Morriss

Sonstiges:
 Morriss Peak, Berg im Marie-Byrd-Land

Siehe auch
 Morris (Begriffsklärung)
 Moris (Begriffsklärung)
 Maurice (Begriffsklärung)